Литературные листки — название русских журналов первой половины XIX века.

 «Литературные листки» — популярный русский литературный журнал первой половины XIX века, издававшийся Ф. В. Булгариным в Петербурге.
 «Литературные листки» — первый литературно-научный журнал, издававшийся в Одессе в 1833—1834 годах.